Rembrandt ist:
 der Vorname des niederländischen Malers Rembrandt van Rijn (1606–1669)
 der Vorname des US-amerikanischen Malers Rembrandt Peale (1778–1860)
 ein männlicher Vorname, siehe Rembrandt (Vorname)
 der Asteroid (4511) Rembrandt
 der britische Film Rembrandt (1936) von Alexander Korda
 der deutsche Film Rembrandt (1942) von Hans Steinhoff
 der deutsch-französisch-niederländische Film Rembrandt (1999) von Charles Matton
 das Dressurpferd Rembrandt (Pferd)
 eine Stadt in Iowa, USA, siehe Rembrandt (Iowa)
 eine Musikgruppe The Rembrandts
 eine Beleuchtungstechnik Rembrandt-Licht
 die Typbezeichnung eines 1950er-Jahre-Fernsehgeräts, siehe Rembrandt (Fernsehgerät)
 der Originaltitel der dänischen Krimikomödie Stealing Rembrandt – Klauen für Anfänger aus dem Jahr 2003
 der Rembrandt (Merkurkrater)

 der Name vieler Straßen in deutschen Städten
Siehe auch: